«Чудо-замок» — российский короткометражный рисованный мультипликационный фильм 2000 года студии «Союзмультфильм». По стихотворению Нины Стожковой .

Второй из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 31.

Сюжет 
Фильм-загадка о странном замке, оказавшемся добрым цирковым слоном, доставившим детям огромную радость. Слон посадил детей себе на спину и покатал их.

Создатели 

 Создатели приведены по титрам мультфильма.

Интересные факты 
 Мультфильм участвовал на VI Открытом Российском Фестивале Анимационного Кино, который прошёл c 8 по 12 февраля 2001 года в пансионате "Березовая роща " в 2-x километрах от г. Таруса.

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы России 2000 года
Короткометражные мультфильмы России 2000-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель
Мультфильмы о слонах